La Eesti Meistrivõistlused 2021-2022, 31ª edizione della massima serie del campionato estone di pallavolo femminile si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 5 aprile 2022: al torneo hanno partecipato otto squadre di club estoni e la vittoria finale è andata per la settima volta al .

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno; gli incontri disputati nella Baltic Volleyball League tra le squadre estoni non sono stati ripetuti e sono stati considerati ai fini della classifica. Al termine della regular season:
 Le prime sei squadre classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati con:
 Quarti di finale, disputati al meglio di due vittorie su tre gare, dalle squadre classificate dal terzo al sesto posto: le vincenti hanno acceduto alle semifinali, mentre le perdenti hanno acceduto alla finale per il 5º posto
 Semifinali, disputate al meglio di due vittorie su tre gare
 Finale 3º posto e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare
 Le ultime due squadre classificate hanno acceduto alla finale per il 7º posto.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di vittorie;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alle semifinali play-off
      Qualificata ai quarti di finale play-off
      Qualificata alla finale per il 7º posto

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Finali di piazzamento

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni
 

 2021-2022
Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022